ФК «Грем'яче» — аматорський футбольний клуб з села Грем'яче Острозької громади Рівненського району, який виступає у чемпіонаті Рівненської області (сезону 2020 року — у другій обласній лізі, сезону 2021 року — у першій обласній лізі). У сезоні 2022 року ФК "Грем'яче" виступав на змаганнях, які проводили в Острозькій громаді, зосередивши зусилля на благодійності задля підтримки ЗСУ

Історія 
2019 року після того, як ФК «Вельбівно» через фінансові труднощі не зміг продовжити виступи в чемпіонаті Рівненської області, до команди приєдналися досвічені футболісти так званого «вельбівненського кістяка».

2020 року ФК «Грем'яче» заявився у другу лігу чемпіонату Рівненської області, а в сезоні 2021 року, підвищившись у класі, виступав серед команд першої ліги цього ж чемпіонату.

Багаторазовий володар кубка Острозького району (сезони 2018, 2019 і 2020 рр.), переможець Чемпіонату Острожчини-2018, 2019, 2020, а також низки мініфутбольних і футзальних турнірів.

2020 року ФК «Грем'яче» представив офіційну символіку, зокрема оновлену емблему, в основі якої — традиційний футбольний щит в обрамленні стилізованих фортечних зубців Острозького замку. В основі використано варіації червоного та жовтого кольорів, основних на прапорі Острозького району (до децентралізації). Тоді ж повідомляли, що клуб планує провести ребрендинг 
Засновник клубу — Микола Науменко.

Клуб функціонує за спонсорської підтримки небайдужих, зокрема з числа місцевих бізнесменів і меценатів.

Досягнення

2018 рік 

 Володар Кубка Острозького району

 Переможець Чемпіонату Острозького району

2019 рік 

 Володар Кубка Острозького району

 Переможець Чемпіонату Острозького району

 Переможець турніру «Острозька зима-2019»

 Срібний призер ІХ Відкритого чемпіонату Острозького району з мініфутболу

 2019 року ФК «Грем'яче» вперше в новітній історії клубу взяв участь у розіграші Кубка Рівненської області з футболу, де в 1/8 фіналу поступився вараському «Моноліту».

2020 рік 
 Переможець міжобласних змагань Кубок із футзалу, присвячених пам'яті воїна Ігоря Хом'яка, який проводили в Плужному Хмельницької області (участь брали команди з Плужного, Квасилова, Грем'ячого, Грозова)

 Переможець «Острозької зими-2020»

 Переможець Кубка Острозького району-2020

 Переможець Чемпіонату Острозького району 2020 року

 Чемпіон Рівненської області з футболу серед команд ІІ ліги. Золоті нагороди чемпіонату ФК «Грем'яче» завоював за три тури до кінця змагань

 Нападник ФК «Грем'яче» Сергій Непомнящий став найкращим бомбардиром серед команд ІІ ліги області, а ще один форвард команди Дмитро Гаврилюк увійшов до десятки футболістів, які найбільше забивали.

 У Кубку області команда «Грем'яче» дійшла до півфіналу, де поступилася чинному володареві кубка ОДЕК (футбольний клуб)

 Учасник ювілейного XXV відкритого зимового чемпіонату Здолбунівського району з міні-футболу пам'яті Гайдучика Я. Д. сезону 2020 року (грудень 2020 — лютий 2021). Команда посіла підсумкове 6 місце та нагородження кубком «За вдалий дебют»

За підсумками року за поданням Рівненської обласної асоціації футболу Микола Науменко відзначений Почесною грамотою УАФ за вагомий особистий внесок у розвиток аматорського футболу в Рівненській області.

2021 рік 

 Бронзовий призер «Осіннього кубка» Острозької громади з мініфутболу

 Учасник ХІ відкритого турніру Острозької громади з мініфутболу — підсумкове 4 місце

 2021 року ФК «Грем'яче» брав участь у розіграші Кубка Рівненської області з футболу-2021, однак завершив виступи достроково. У Чемпіонаті Рівненської області ФК "Грем'яче"фінішував на 8 місці.

2022 рік 

 Переможець ліги А XXVI Відкритого зимового чемпіонату Здолбунівщини з мініфутболу пам'яті Гайдучика Я. Д. сезону 2021/22

 Переможець міжобласного футзального турніру пам'яті захисника України Ігоря Хом'яка
 Переможець благодійного турніру з мініфутболу Острозької громади
 Срібний призер благодійного турніру з мініфутболу на підтримку Збройних сил України у Новограді-Волинському
 Переможець Кубка Острозької громади з футболу-2022

2023 рік 

 Переможець Зимової першості Острозької громади з мініфутболу

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка «Грем'ячого» у фейсбуці 
 Збірна світу в селі без стадіону: хто і як розвиває футбол на Острожчині 
 Клуб, який об'єднав найкращих: президент «Грем'ячого» про історію, плани і спорт на районі 
 Відео з ігор «Грем'ячого» 

Футбольні клуби Рівненської області
Аматорські футбольні клуби України
Футбольні клуби, засновані 2020